Het wereldkampioenschap superbike van Albacete 1994 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1994. De races werden verreden op 19 juni 1994 op het Circuito de Albacete nabij Albacete, Spanje.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1994
Albacete